

Манастир () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія;
 Манастир () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики;
 Манастир () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково;

Манастир (Манастеж, ) — село в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Манастир (Манастеж, ) — село в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства